Юзеф Буйновский (, ; 31 марта 1910, Околица-Рудава (ныне Браславский район, Беларусь) — 15 февраля 2001, Лондон) — польский поэт, эссеист, историк литературы и литературный критик, редактор, журналист, педагог. Профессор, доктор наук. Один из основателей польского ПЕН клуба в 1946 году.

Биография 
После окончания Дисенской гимназии, в 1929 году поступил на филологическое отделение Университета Стефана Батория в Вильно, где учился под руководством М. Кридля. Был в числе основателей студенческого журнала «Полоса», где напечатал свои первые статьи.

В 1934 году редактировал виленский журнал «Марш».

В 1935—1938 годах Ю. Буйновский учительствовал в Браславской частной гимназии. Здесь же подготовил и издал в местной типографии два поэтических сборника.

В 1939 году был приглашен на работу в Вильно в лицей имени Снядецкого, где преподавал польский язык.

Участник Второй мировой войны. После начала войны в 1939 году был мобилизован в польскую армию и участвовал в боевых действиях. Был взят в плен в районе Львова.

В 1939—1940 годах находился в заключении в СССР в лагере у Юхнова. Бежал из лагеря, добрался до Вильно, где стал сотрудником газеты «Kurier Wileński», вступил в подпольную организацию «Союз вооруженной борьбы» (псевдонимы Вальтер, Альф, Волк).

В 1941 году был арестован и заключен в тюрьму, а затем отправлен в лагерь под Уржумом.

Работал в колхозе. В августе 1942 года бежал, добрался до польских представителей генерала Андерса в Кирове.

После амнистии вступил в формирующуюся польскую армию генерала Андерса, участвовал в боевых действиях 2-го корпуса на территории Италии, в том числе под Монтекассино. Во время войны продолжал заниматься литературным трудом, сотрудничал с военными изданиями.

Ю. Буйновский в 1946 году стал одним из основателей польского ПЕН клуба. В том же году переехал на постоянное жительство в Англию, где занимался преподавательской, издательской, литературной деятельностью. Был руководителем издательства Польского литературного общества, содержал собственную типографию.

С 1952 года преподавал в польском зарубежном университете в Лондоне.

В 1956 году защитил кандидатскую, в 1964 году — докторскую диссертацию и стал профессором.

В 1970—1978 годах Ю. Буйновский читал специальные курсы в ряде высших учебных заведений Англии, в университетах Амстердама и Гейдельберга.

Член польского научного общества в эмиграции. Генеральный председатель общества в 1964/1965.

Избранная библиография 
Автор сборников стихотворений:
 Ręce od brzegu (1943)
 Brzozom w płomieniach (1945)
 Powroty (1947)
 Rysy na pustce (1953)
 Lipowy witraż (1954)
 Odsyłacz w bezsens(1955)
 Krawędzie(1956)
 O kobietach, diabłach i rycerzu. Igraszka poetycka (1964)
 Poranki i studia (1964)
 Spod Gwiazdozbioru Wielkiego Psa (1987)

Проза 
 Koła w mgławicach (микроповесть) (1993)

Награды 
 Крест Храбрых
 премия Союза польских писателей в эмиграции (1988).

Примечания

Литература 
 Lesław Bartelski M.: Polscy pisarze współczesni, 1939—1991: Leksykon. Wydawn. Nauk. PWN. ISBN 83-01-11593-9.
 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobiliograficzny. Warszawa: Wydawn. Szkolne i Ped., 1994, с. 343—345. ISBN 83-02-05445-3 т. 1.

Ссылки 
 W stulecie urodzin Józefa Bujnowskiego

Доктора наук
Польские поэты
Польские писатели
Выпускники Вильнюсского университета
Репрессированные в СССР
Эмигранты из Польши
Участники Второй мировой войны
Члены ПЕН-клуба
Поэты-эмигранты
Участники обороны Польши в 1939 году